Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Wessels che ha battuto in finale Daniele Bracciali 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Gilles Müller (secondo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Harel Levy (secondo turno)
 Tomáš Zíb (secondo turno)

 Roko Karanušić (semifinali)
 Peter Wessels (Campione)
 Dick Norman (secondo turno)
 Daniele Bracciali (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2004